Глинська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Глинська волость — Роменського повіту Полтавської губернії;
 Глинська волость — Олександрійського повіту Херсонської губернії.